Francis Birch ist der Name folgender Personen:

 Francis Birch (1903–1992), amerikanischer Geophysiker, siehe Albert Francis Birch
 Francis Lyall Birch, eigentlicher Name von Frank Birch (1889–1956), britischer Schauspieler und Kryptoanalytiker